Daina – nome proprio di persona lettone e lituano femminile
Daina o Dagna Grande (Velika Dajna o Vela Dajna) – isolotto delle isole Incoronate, situato a sud di Zut, in Croazia
Gian Francesco Daina (1480-1522) – condottiero italiano
SIATA Daina – automobile prodotta dalla SIATA